Keratan-sulfat (rožnica)
Keratan-sulfat (kostur)